Jahodná může být:

 Jahodná (Slezské Beskydy) (425 m) – kopec v Česku
 Jahodná (Slovenské rudohoří) (719 m) – kopec na Slovensku
 Jahodná (obec) – obec na Slovensku
 Jahodná (Červená Třemešná) – bývalá osada obce Červená Třemešná